El término Abbe puede referirse a:

Abbe (cráter), cráter lunar.
Abbe Museum, museo sobre la cultura indígena norteamericana fundado por Robert Abbe.
Fórmula de Abbe.
Lago Abbe, lago de África Oriental.
Número de Abbe, número adimensional.
Prisma de Abbe-Koenig, prisma óptico.
Refractómetro de Abbe, instrumento de química.